przeciwciała przeciwjądrowe
 All Nippon Airways
 jadłowstręt psychiczny
 American Neurological Association